El Himno de Osetia del Sur (Osetio: Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн, Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn), del compositor soviético Félix Algorov y del lírico Totraz Kokaev del 5 de mayo de 1995.

Letra

Letra original en osetio

Traducción al español
¡Amada Osetia! 
Por la gloria de tu nombre, 
estamos en posición vertical como una vela, 
Tú eres la cuna ancestral de nuestro amor, 
¡Tú eres nuestra alegría y tristeza! 
Juramos por nuestra tierra, 
Tenemos el honor de tu nombre, 
Te servimos con todo nuestro corazón, 
¡Dedicamos nuestra vida a ti! 

¡Oh Dios mío! 
¡Dale bendición y felicidad a Osetia! 

Tu pasado ha sido duro, oh tierra de Osetia, 
El mal te ha seguido siempre. 
Sin embargo, a través de la verdad de tu fortuna, 
tus dificultades fueron superadas. 
Hacia la luz de la vida 
Tú siempre has caminado, 
En tiempos de dificultades 
Tu esperanza no se rompió, 
Siempre con tu cabeza firme 
¡Tú andas abiertamente hacia adelante! 

¡Oh, Uastyrdzhi! 
Dale de Osetia del gozo de tu sociedad, tu bendición, 
buena suerte en el camino! 

El orgullo de nuestros antepasados, sede de los osetios! 
Tú estás relacionada con las cuerdas del corazón,  
En este mundo de dolor y pesadez 
No te dividiste o dispersaste, 
De edad en edad sea tu nombre eco, 
Tu gloria crece, 
A través de tu esperanza en que vivimos juntos, 
Gracias a ti, nuestra vida es brillante. 

¡Oh fortuna del país! 
¡Dale honor y gloria a Osetia! 
¡El honor y la gloria!

Referencias

Enlaces externos 

Osetia del Sur
Osetia